Film, mozgófilm, művészeti és szórakoztató eszköz
 Film, a fényképezőgépekben és mozgóképes kamerákban használt nyersanyag
 35 mm-es film, normálfilm a szabványos filmméret
 16 mm-es film, keskenyfilm, mozifilmek forgatásánál használatos filmformátum, a legtöbb mai kamera és vetítő ilyen filmet használ
 8 mm-es film, főként amatőr mozgófilm készítésére kifejlesztett filmformátum

Zene

Együttesek

 Film, görög együttes
 Film, horvát együttes

Albumok

 Film, Ai Phoenix-album
 Film, Casino Shanghai-album
 Film, HU?-album
 Film, Jessica Lauren-album